Häikänsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Häikänsaaret (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Häikänsaaret (ö i Norra Savolax), Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar